

Geografia

Austria 
 Getzersdorf – ex comune ora frazione di Inzersdorf-Getzersdorf, comune nel distretto di Kirchdorf an der Krems (Alta Austria)
 Getzersdorf – frazione di Pyhra, comune nel distretto di Kirchdorf an der Krems (Alta Austria)
 Inzersdorf-Getzersdorf – comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)